L'édition 2022 du tournoi de tennis de Suède se déroule du 4 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Jang Su-jeong remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Rebeka Masarova, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Misaki Doi et Rebecca Peterson.

Faits marquants

Forfaits 
  Kateryna Baindl, remplacée par  Malene Helgø
  Magdalena Fręch, remplacée par  Grace Min
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Jang Su-jeong
  Katarzyna Kawa, remplacée par  Renata Zarazúa
  Marta Kostyuk, remplacée par  Anastasia Kulikova
  Danka Kovinić, remplacée par  Valentíni Grammatikopoúlou
  Aleksandra Krunić, remplacée par  Katarina Zavatska
  Claire Liu, remplacée par  Peangtarn Plipuech
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  İpek Öz
  Zheng Qinwen, remplacée par  Olivia Tjandramulia

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Coréenne Jang Su-jeong remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale l'Espagnole Rebeka Masarova.

La paire Misaki Doi / Rebecca Peterson remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Suède
Sport en Suède en 2022
Tennis en juillet 2022